Periodo e periodico indicano un'unità minima che ricorre in uno spazio di riferimento:

Periodo – suddivisione metrica della musica.
Periodo – figura retorica.
Periodo – unità complessa del discorso.
Periodo – unità di tempo usata in geologia.
Periodo – in chimica, riga della Tavola periodica

Matematica
Periodo – di un numero decimale.
Periodo – per una funzione è il minimo intervallo di una variabile dopo il quale la funzione ritorna uguale a se stessa.
Periodo – tipo di numero 
Periodo – in matematica finanziaria.

Fisica 
Periodo – di un'onda è l'intervallo temporale corrispondente alla lunghezza d'onda.

Altri progetti